Kids See Ghosts — американская хип-хоп супергруппа, состоявшая из Канье Уэста и Кида Кади.

 Kids See Ghosts (альбом), их одноименный альбом, выпущенный в 2018 году
 «Kids See Ghosts» (песня), при участии Yasiin Bey.